Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Croatian Bol Ladies Open) van 2000 vond plaats van maandag 1 tot en met zondag 7 mei 2000 in de Kroatische plaats Bol. Het was de zevende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Corina Morariu was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Amélie Mauresmo.

De als eerste geplaatste Française Julie Halard-Decugis kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

De ongeplaatste Tina Pisnik uit Slovenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee tiebreak-sets. Pisnik wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het zou haar enige WTA-enkelspeltitel blijven. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters: Kristie Boogert en Miriam Oremans – beiden strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jelena Kostanić en Michaela Paštiková had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Kostanić speelde samen met de Sloveense Tina Pisnik – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Tina Križan en Katarina Srebotnik.

Het als eerste geplaatste duo Julie Halard en Corina Morariu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Française Halard had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Morariu ook negen.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans was het vierde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2000
Bol